94 км, 94-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды и пр.

Азербайджан 
 94 км — пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога. Код 557130

Россия 
 94 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Дальневосточная железная дорога, Приморский край.
 94 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога. Код 933464
  94 км — остановочный пункт / пассажирская платформа  Савёловского направления Московской железной дороги в Талдомском городском округе Московской области. Код 238813
 94 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 206738
 94 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 783813
 94 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 581515
 94 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога. Код 812823
 94 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога. Код 803415

Туркменистан 
 94 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Туркменская железная дорога. Код 755334

Украина 
 94 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога. Код 470510
 94 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога. 470613